Государственное Агентство Занятости — государственное учреждение, осуществляющее государственную политику в сфере занятости населения Азербайджанской Республики.

История 
Государственная Служба Занятости начала свою деятельность в Азербайджанской Республике с 1 августа 1991 года  в соответствии с постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 12 июня 1991 года № 211. 

16 февраля 2011 года на базе Главного Управления Занятости была создана Государственная Служба Занятости при Министерстве Труда и Социальной Защиты Населения Азербайджанской Республики.

30 декабря 2019 года на базе Государственной Службы Занятости при Министерстве Труда и Социальной Защиты Населения Азербайджанской Республики было создано Государственное Агентство Занятости. 

13 февраля 2020 года Президентом Азербайджанской Республики был утвержден "План действий по реализации Стратегии занятости на 2020-2025 годы". 

30 июня 2020 года Указом Президента Азербайджанской Республики был утвержден устав Государственного Агентства Занятости.

27 июня 1991 года был принят Закон АР "О занятости населения в Азербайджанской Республике" № 147-XII , вступивший в силу с 1 октября 1991 года. Также Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 12 июня 1991 года № 211 

В составе Государственной Службы Занятости был создан Государственный Фонд содействия занятости  республиканского уровня.

Азербайджанская Республика является членом Международной Организации Труда (МОТ) с 1992 года. До сих пор ратифицировано 57 конвенций этой организации, включая конвенции №29 "О принудительном труде", №111 "О дискриминации в сфере труда и занятости", №122 "О политике в сфере занятости", №88 "Об организации службы занятости", №159 "О профессиональной реабилитации и занятости инвалидов" и ряд других конвенций. 

Особое значение имели государственные программы, в том числе "Программа государственной помощи малому и среднему предпринимательству в Азербайджане (1997-2000 годы)", "Государственная программа по сокращению бедности и увеличению экономического развития в Азербайджанской Республике (2003-2006 годы)", "Государственная программа социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики (2004-2008 годы), "Государственная программа по реализации Стратегии занятости Азербайджанской Республики(2007-2010 годы)". 

При подготовке и совершенствовании законодательства страны в области труда и занятости были учтены требования, международно-правовые нормы, вытекающие из ратифицированных конвенций МОТ, Европейской социальной хартии, к которой присоединился Азербайджан, Европейского кодекса социального обеспечения, а также документов, подписанных в рамках сотрудничества в социальной сфере с подкомитетами Совета Европы.

Азербайджанской Республикой и Международной Организацией Труда была принята для руководства и исполнения Программа по обеспечению достойного труда на 2006-2009 годы в рамках сотрудничества с Международной Организацией Труда, подписанная 15 ноября 2006 года в городе Женева.

Функции службы 
Государственная служба занятости Азербайджана:

- регистрирует в качестве безработных и соискателей вакансии

- организует занятость безработных

- обеспечение временной занятости населения посредством бирж труда на основе предложений рынка труда

- организация ярмарок вакансий

- способствование дополнительной профессиональной подготовке незанятых лиц

- привлечение незанятых к оплачиваемым общественным работам

- ведение электронного реестра юридических лиц, занимающихся помощью в трудоустройстве

См. также 
 Министерство труда и социальной защиты Азербайджана
 Социальное обеспечение в Азербайджане

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Занятость